Чарли Конахер (; 20 декабря 1909, , провинция Онтарио, Канада — 30 декабря 1967) — канадский хоккеист, нападающий. Играл в Национальной хоккейной лиге за «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Американз», «Детройт Рэд Уингз».

Конахер в середине 30-х был членом команды «Торонто», которая в то время выиграла один Кубок Стэнли и шесть раз доходила до финала. За размеры, мощь и забиваемость его прозвали «The Big Bomber». Конахер пять раз становился лучшим снайпером НХЛ (голы) и дважды лучшим бомбардиром (голы и передачи).

В 1934—1936 годах входил в первый состав команды всех звёзд НХЛ, в 1932 и 1933 — во второй состав. Всего на его счету в матчах НХЛ 225 шайб. С 1947 по 1950 год работал тренером в «Чикаго Блэкхокс».

У Чарли было два брата — Лайонел и Рой. Оба они являются членами Зала хоккейной славы. Самого Чарли ввели в Зал Славы НХЛ в 1961 году, а позднее, в 1975 году, в «Спортивный Зал Славы Канады». В 1998 году журнал «The Hockey News» определил его на 36 место в списке 100 величайших хоккеистов.

Через год после смерти от рака горла, в память об игроке был учреждён Чарли Конахер Трофи, вручавшийся игрокам НХЛ, проявившим себя в общественной и благотворительной деятельности. По случаю вручения приза, проводились ежегодные благотворительные ужины, на которых собирались деньги в Фонд исследований рака имени Чарли Конахера. В 1984 году трофей был упразднён и выставлен на всеобщее обозрение в недавно построенном Центре исследования рака имени Чарли Конахера в Главном госпитале Торонто. За 17 лет на благотворительных ужинах удалось собрать 2 млн. долларов на исследование рака горла.

Достижения и награды 
 Обладатель Кубка Стэнли (1932).
 Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ (1934, 1935).

Статистика выступлений

См. также 
 Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 20 декабря
Родившиеся в 1909 году
Умершие 30 декабря
Умершие в 1967 году
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Нью-Йорк Американс»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами